Роберто Пунчец (; 27 октября 1991, Вараждин) — хорватский футболист, играющий на позиции защитника.

Карьера 
Роберто Пунчец — воспитанник хорватского футбольного клуба «Вартекс». 2 ноября 2008 года он дебютировал в хорватской Первой лиге, выйдя на замену в конце домашнего поединка против сплитского «Хайдука». 5 декабря 2009 года Пунчец забил свой первый гол на высшем уровне, сократив отставание в счёте в гостевом матче с «Риекой».

После обращения игрока в Хорватский футбольный союз его контракт с «Вараждином» был расторгнут из-за невыплаченной заработной платы. 31 августа 2011 года Пунчец подписал двухлетний контракт с израильским «Маккаби» из Тель-Авива.

В июле 2012 года хорват перешёл в немецкий «Унион Берлин», будучи отданным в аренду на сезон с возможностью дальнейшего выкупа прав на него. В июне 2017 года после пяти лет выступлений за берлинцев Пунчец вернулся на родину, подписав в качестве свободного агента трёхлетнее соглашение с «Риекой».

4 декабря 2019 года Пунчец подписал двухлетний контракт с опцией продления ещё на один год с клубом MLS «Спортинг Канзас-Сити». В американской лиге он дебютировал 29 февраля 2020 года в матче стартового тура сезона против «Ванкувер Уайткэпс». В феврале 2021 года Пунчец получил грин-карту и в MLS перестал считаться иностранным игроком. 1 августа 2021 года сыграл за «Спортинг Канзас-Сити II» в матче Чемпионшипа ЮСЛ против «Мемфиса 901». По окончании сезона 2021 «Спортинг Канзас-Сити» не стал продлевать контракт с Пунчецем.

Достижения 
  «Риека»
 Обладатель Кубка Хорватии: 2018/19

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте hrnogomet.com
 
 
 
 
 Профиль на сайте dfb.de
 Профиль на сайте sport.de
 

Футболисты Хорватии
Игроки сборной Хорватии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Вараждин»
Игроки ФК «Маккаби» Тель-Авив
Игроки ФК «Унион» Берлин
Игроки ФК «Риека»
Игроки ФК «Спортинг Канзас-Сити»
Игроки ФК «Спортинг Канзас-Сити II»